Eine Pferdestraße gibt es in:

 Pferdestraße (Rostock), eine Straße im Stadtkern von Rostock
 Pferdestraße (Jüterbog), eine Hauptstraße in Jüterbog